Muslimov est un nom de famille notamment porté par :

 Fatih Muslimov (1900–1980), chef kazakh qui participa en 1944 à une rébellion musulmane au Turkestan chinois ;
  (né en 1992), joueur de football russe ;
 Pavel Muslimov (né en 1967), biathlète russe ;
 Shirali Muslimov (1805–1973), berger, paysan et supercentenaire azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri